

Patronymie
 Jean-François Pauvros (1947- ) est un musicien, guitariste électrique et improvisateur français.
 Rémi Pauvros (1954- ) est un homme politique français.